Писаревы — дворянский род.

При подаче документов (24 декабря 1685) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Писаревых, жалованные грамоты на поместья в Коломенском уезде: Василия II Семёну Писареву на село Приданое (1441), подтвердительная грамота на данное село Ивана III (1464) и пожалование Ивана III Захару, Дмитрию, Брюку, Фёдору и Ивану - детям Семёна Писаря на село Захарьинское с подтверждением Василия III (1510), жалованные вотчинные грамоты: Фёдору Семёновичу Писареву на его вотчину деревню Козье (1522) и Ивану Семёновичу Писареву на его вотчину деревню Мальцевское в Городском стане Коломенского уезда (1522).

Происхождение и история рода 
Происходит, по сказаниям древних родословцев, от литовского выходца Семёна Писаря, выехавшего в Москву к великому князю Василию Васильевичу и пожалованного поместьем в Коломенском уезде (1441). При походе великого князя на Коломну был на конюшне у коня стряпчий конюх Ивашко Писарев (1552).  Роман Никитич Писарев посланник в Крым (1533). Алексей Фёдорович Писарев воевода в Невеле (1678).

Род Писаревых внесён в VI часть родословных книг губерний Калужской, Московской, Тамбовской и Тульской.

В Боярских книгах записаны Иванчины-Писаревы, Горяиновы-Писаревы и Скорняковы-Писаревы.

Скорняковы-Писаревы 
Скорняковы-Писаревы — отрасль рода Писаревых. У родоначальника были сыновья: Иван по прозванию Иванчин, от него пошли Иванчины-Писаревы и Никита. У Никиты Семеновича был внук  Иван Григорьевич по прозванию Скорняков, от него пошли Скорняковы-Писаревы. Из его потомков Семен Семенович был воеводою в Ольшанске. Петр Иванович убит Стенькой Разиным (1671). Многие Скорняковы-Писаревы служили в XVII веке стольниками и стряпчими. К этому роду принадлежал Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Род Скорняковых-Писаревых пресёкся в конце XVIII века и был внесён в VI часть родословной книги Тульской губернии.

Герб Скорняковых-Писаревых 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева имеется печать с гербом Александра Петровича Скорнякова-Писарева: в щите имеющем красное поле и овальную форму с каймой, изображена, вертикально, фигура золотой реки с золотым лапчатым крестом, сверху на фигуре. Щит увенчан дворянской короной (дворянский шлем отсутствует). Нашлемник: два буйволовых рога, между которыми лев с поднятым хвостом, обращенный вправо. Вокруг щита фигурная виньетка. Внизу щита - орденский лапчатый крест.

Известные представители 

 Писарев Лачин - воевода в Черни (1617).
 Писарев Иван Григорьевич - воевода в Туле (1625), в Ельце (1631), в Лебедяне (1632-1634).
 Писарев Лаврентий Иванович - воевода в Ливнах (1626-1627), в Ельце (1629-1631).
Писаревы: Фёдор Петрович, Мирон и Лаврентий Ивановичи, Меньшой Фёдоров, Иван Денисович, Осип и Иван Лачиновичи, Аталык Никитич - каширские городовые дворяне (1627-1629).
 Писарев Иван Онуфриевич - воевода в Епифани (1636-1639).
 Писарев Григорий Иванович - воевода в Талецком (1650).
 Писарев Логин Семенович - воевода в Верхососенском (1651).
 Писарев Семен Семенович - воевода в Ольшанске (1653).
 Писарев Алексей - воевода в Невеле (1664-1666), в Кашире (1668).
 Писарев Анисим Михайлович - воевода в Гремячем (1677).
 Писарев Богдан Иванович - стольник, воевода в Козлове (1686).
 Писаревы: Афанасий Иванович, Дмитрий Владимирович, Елизарий и Емельян Ивановичи, Иван Борисович, Семен Авксентьевич, Тимофей Максимович. Юрий Алексеевич - стольники (1680-1692).
 Писаревы: Авксентий и Семен Ивановичи, Андрей Дорофеевич, Анисим Аталыкович, Евсевий Матвеевич, Лукьян и Максим Ивановичи, Семен Дружинин - московские дворяне (1669-1692).
Писарев Александр Александрович (1780-1848) - генерал-лейтенант, литератор и поэт.
Писарев Пётр Константинович (17 декабря 1874 — 22 декабря 1967) - генерал-лейтенант; участник Первой мировой войны и Белого движения; первопоходник; начальник сводно-гренадерской дивизии гарнизона Царицына (1919 год); комендант Севастополя (1920 год); возглавлял Союз добровольцев по противодействию немецкому оккупационному режиму. Из дворян Войска Донского, сын есаула Константина Ивановича Писарёва, казак станицы Иловлинской 2-го Донского округа ( в настоящее время р.п. Иловля Волгоградской области).
Писарев Александр Васильевич - казак, урядник , хуторской атаман (1900-1907) хутора Ребриков станичный атаман (1909-1912) станицы Аржановская, Аржановский юрт, Хоперский округ, Области Войска Донского (в настоящее время - Алексеевский район Волгоградской области).
Писарев Иван Александрович (19..-1945) - старший лейтенант УОС-32 ГРК, участник Великой Отечественной Войны, награжден медалью "За оборону Кавказа", призван на военную службу из г. Михайловка Сталинградской (Волгоградской) области, прошел всю войну, погиб после подписании договора о капитуляции Германии в конце июня-июле 1945г (предположительно в районе города Нейзальц, Восточная Пруссия (в настоящее время - город Нова-Суль, Польша). Остались дочь Таисия (врач-невролог), дочь Раиса (учитель) и сын Александр (инженер-механик).
Писарев Митрофан Александрович, участник Великой Отечественной Войны, закончил в 1928г медицинский факультет Саратовского университета, майор медицинской службы, военврач 2 ранга, награжден медалью "За Победу над Германией", медалью "За оборону Советского Заполярья", медалью "В память 800-летия Москвы". Работал врачом в Узбекистане, зав. горздравотделом в г. Самарканд, начальником лечебного управления Узбекистана, врачом-невролог в МСЧ завода и в НИИ АМН СССР неврологии в г.Москве. Свою будущую жену повстречал на фронте в 1943г, она пришла добровольцем-медсестрой из блокадного Ленинграда. Первый сын, Александр (впоследствии сотрудник Минздрава СССР), родился на фронте. Второй, Владимир (профессор, доктор медицинских наук) после окончания ВОВ.
Писарев Александр Иванович (1803-1828) - литератор. 
Писарев Дмитрий Иванович (1840-1868) - русский публицист, литератор, литературный критик.
Скорняковы-Писаревы: Семён Иванович, Семён Петрович, Семён Семёнович, Иван Никитин - каширские городовые дворяне (1627-1629).
Скорняков-Писарев Иван Григорьевич - московский дворянин (1627-1636).
Скорняковы-Писаревы: Пётр Иванович, Пётр Андреевич, Григорий Нефедьевич - московский дворянин (1662-1692).
Скорняковы-Писаревы: Фёдор и Иван Парфеньевичи, Иван Иванович, Иван и Алексей Афанасьевичи - стряпчие (1692).
Скорняковы-Писаревы: Степан Елисеевич, Фёдор Акинфеевич, Василий Афанасьевич - стольник (1686-1692).

Примечание

Литература 
 
 
 

Шляхетские роды герба Шренява
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы